Die Abkürzung VAE steht für:

 Vereinigte Arabische Emirate, Staat auf der Arabischen Halbinsel
 VAE-Verfahren, Validation des Acquis de l'Expérience, Anerkennung beruflicher Kompetenzen, hier vor allem bezogen auf Luxemburg
 Verkehrsrechtliche Abhandlungen und Entscheidungen, eine juristische Fachzeitschrift aus dem Bereich des Verkehrsrechts
 Kernkraftwerk Visaginas in Litauen
 VOEST-Alpine Eisenbahntechnik, ein Weichenhersteller und Tochterunternehmen der voestalpine, heute VAE Eisenbahnsysteme (VAEE)
 Verein Arbeits- und Erziehungshilfe e. V.
 Voralpen-Express

VAE